Gamandrar (Teucrium) är ett släkte av kransblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kransblommiga växter